María Salinas ist der Name folgender Personen:

* María de Salinas (~1490–1539), spanische Adlige, Hofdame der Königin Katharinas von Aragon
 María Isabel Salinas García (* 1966), spanische Politikerin (PSOE)